ŠK Tomášov (celým názvem: Športový klub Tomášov) je slovenský fotbalový klub, který sídlí v obci Tomášov. Založen byl v roce 1930. Od sezóny 2014/15 působí ve třetí fotbalové lize, sk. Bratislava.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu ŠK Tomášov s kapacitou 1 500 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1930 – ŠK Tomášov (Športový klub Tomášov)
 TJ Tomášov (Telovýchovná jednota Tomášov)
 ŠK Tomášov (Športový klub Tomášov)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1973–1975: I. A trieda 
 1975–1981: Krajský přebor – sk. Bratislava
 1981–1983: I. trieda 
 1983–1985: Divize – sk. Západ (Bratislava)
 1985–1987: Divize – sk. Západ (Bratislava „B“)
 1993–1994: 5. liga  – sk. ?
 1994–1995: 4. liga  – sk. B
 1995–1999: 3. liga – sk. Bratislava
 1999–2004: 4. liga  – sk. A
 2012–2014: 4. liga  – sk. A
 2014–: 3. liga – sk. Bratislava

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky 
 
 Profil klubu na futbalnet.sk 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1930